Isar steht für:
 Isar, Fluss in Österreich und Deutschland
 Isar (Burgos), Ort in der spanischen Provinz Burgos
 Isar, Funkrufname des Polizeipräsidiums München
 Kernkraftwerk Isar, Kernkraftwerk in Niederbayern
 Isar (A 54), ehemaliger Tender der Deutschen Marine
 Isar (Schiff, 1930), U-Boot-Begleitschiff der Kriegsmarine
 Glas Isar, Kleinwagen der Hans Glas GmbH

ISAR als Abkürzung steht für:
 ISAR (Medizin), geriatrisches Tool zur Einschätzung der Gefährdung von Senioren bei der Krankenhausaufnahme
 Inverse Synthetic Aperture Radar, ein spezielles abbildendes Radar
 International Society for Astrological Research, US-amerikanischer Astrologenverband

I.S.A.R. steht für:
 I.S.A.R. Germany (International Search and Rescue), international tätige Hilfsorganisation

Isar ist der Name von:
 Jakob Isar (1890–?), deutscher Radiologe (1940 Emigration in die USA)

Siehe auch:
 Funkstreife Isar 12, eine Fernsehserie
 I.S.A.R. Germany, Kurzname der Hilfsorganisation International Search and Rescue Germany e.V.
 Kleine Isar
 Isaar
 Izar, ein Stern im Sternbild Bootes